Домініканський монастир (Львів)
 Домініканський монастир (Луцьк)
 Домініканський монастир (Київ), скасований 1651 р, приміщення передали Києво-Могилянській колегії ( академії). Церква Петра і Павла знищена за часів СРСР
 Домініканський монастир (Чернігів), якому деякий час належав і собор Бориса й Гліба, в основі 12 ст. (скасований)
 Домініканський монастир (Кам'янець-Подільський), якому належав також котел Св. Миколая.
 Домініканський монастир (Підкамінь, нині Львівська область, переданий греко-католикам за часів незалежної України.
  Домініканський монастир (Тернопіль), скасований, костел переданий під Картинну галерею
 Домініканський монастир (Вінниця), 1624 року, за часів СРСР скасований , костел перетворений на органний зал
 Домініканський монастир (Богородчани), неподалік Івано-Франківська
 Домініканський монастир (?), Старокостянтинів, руїна
 Домініканський монастир (Володимир)
 Санта Марія делле Грація, Мілан, майно домініканців
 Домініканський монастир (Тарнобжег)